Lucchesini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lucchesini (* 1965), italienischer Pianist
 Cesare Lucchesini (1756–1832), italienischer Philologe, Politiker und Schriftsteller
 Franz von Lucchesini (1787–1867), Hofmarschall Prinz Carls von Preußen
 Giacomo de Lucchesini († 1739), Komponist und Rittmeister
 Girolamo Lucchesini (1750/1752–1825), italienischer Kammerherr, Schriftsteller und Bibliothekar